Sigmund Freud Universität steht für:
 Sigmund Freud Privatuniversität Wien (SFU) 
 Sigmund Freud Privatuniversität Berlin (SFU) – eine Tochter der Sigmund Freud Privatuniversität Wien